Brehmen ist ein Ortsnamen:

 Brehmen (Großdubrau), ein Ortsteil von Großdubrau in Sachsen
 Brehmen (Königheim), ein Ortsteil von Königheim in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Breemen
 Bremen